Hovdetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hovdetjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hovdetjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn